

Niemcy 
 Linda – dzielnica Brand-Erbisdorf
 Linda – dzielnica Jessen (Elster)
 Linda b. Weida – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Greiz
 Linda bei Neustadt an der Orla – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Orla

Polska 
 Linda – rzeka

Stany Zjednoczone 
 Linda – jednostka osadnicza

Osoby 
 Linda – rosyjska piosenkarka
 Bogusław Linda – polski aktor i reżyser
 Josef Linda – czeski pisarz

Inne 
 Linda – film
 Linda – imię
 Linda – język programowania
 Linda – herb szlachecki
 Linda – postać mityczna